1,2-butadien (buta-1,2-dien)
 1,3-butadien (buta-1,3-dien)